Les hussards (theaterstuk), een theaterstuk van Pierre-Aristide Bréal
 Les hussards (film), een herwerking van het theaterstuk door Alex Joffé